Velika nagrada Južne Afrike 1968 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 1. januarja 1968.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 4
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 1:21,6
|align="center"| —
|-
! 2
| 5
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 1:22,6
| +1,0
|-
! 3
| 16
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 1:22,7
| +1,1
|-
! 4
| 3
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 1:23,0
| +1,4
|-
! 5
| 2
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 1:23,2
| +1,6
|-
! 6
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 1:23,5
| +1,9
|-
! 7
| 10
|  Andrea de Adamich
| Ferrari
| 1:23,6
| +2,0
|-
! 8
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 1:23,8
| +2,2
|-
! 9
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-BRM
| 1'24,0
| +2,4
|-
! 10
| 11
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 1:24,9
| +3,3
|-
! 11
| 9
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 1:24,9
| +3,3
|-
! 12
| 6
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 1:25,6
| +4,0
|-
! 13
| 12
|  Mike Spence
| BRM
| 1:25,9
| +4,3
|-
! 14
| 22
|  Dave Charlton
| Brabham-Repco
| 1:26,2
| +4,6
|-
! 15
| 15
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 1:26,3
| +4,7
|-
! 16
| 19
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 1:26,4
| +4,8
|-
! 17
| 17
|  John Love
| Brabham-Repco
| 1:27,0
| +5,4
|-
! 18
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 1:27,2
| +5,6
|-
! 19
| 20
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 1:27,3
| +5,7
|-
! 20
| 25
|  Basil van Rooyen
| Cooper-Climax
| 1:27,8
| +6,2
|-
! 21
| 14
|  Brian Redman
| Cooper-Maserati
| 1:28,0
| +6,4
|-
! 22
| 18
|  Sam Tingle
| LDS-Repco
| 1:28,6
| +7,0
|-
! 23
| 23
|  Jackie Pretorius
| Brabham-Climax
| 1:29,0
| +7,4
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 80
| 1:53:56,6
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 80
| + 25,3 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 80
| + 30,4 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 78
| +2 kroga
| 8
| 3
|-
! 5
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-BRM
| 78
| +2 kroga
| 9
| 2
|-
! 6
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 77
| +3 krogi
| 18
| 1
|-
! 7
| 19
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 77
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 8
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 75
| +5 krogov
| 6
|  
|-
! 9
| 17
|  John Love
| Brabham-Repco
| 75
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! NC
| 23
|  Jackie Pretorius
| Brabham-Climax
| 71
| +9 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 6
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 58
| Puščanje olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 51
| Puščanje olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 46
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 43
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 18
|  Sam Tingle
| LDS-Repco
| 35
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! Ods
| 25
|  Basil van Rooyen
| Cooper-Climax
| 22
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 11
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 20
| Gorivo
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 16
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Andrea de Adamich
| Ferrari
| 13
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 12
|  Mike Spence
| BRM
| 7
| Gorivo
| 14
|  
|-
! Ods
| 14
|  Brian Redman
| Cooper-Maserati
| 4
| Puščanje olja
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  Dave Charlton
| Brabham-Repco
| 3
| Diferencial
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 2
| Vodna črpalka
| 15
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968